Феодор Феликс Конрад Ли́нен (; 6 апреля 1911, Мюнхен — 6 августа 1979, там же) — немецкий биохимик. Фундаментальные исследования метаболизма жирных кислот и холестерина в организме. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1964 года «за открытия, касающиеся механизмов и регуляции обмена холестерина и жирных кислот».

Биография 
Феодор Феликс Конрад Линен родился в Мюнхене в семье ученого. В 1930 году поступил в Мюнхенский университет. Обучался на химическом факультете. В числе его педагогов был Нобелевский лауреат профессор Генрих Виланд. В 1937 году защитил диссертацию «О токсических веществах в мухоморе». В этом же году, 14 мая, женился на Еве Виланд, дочери Генриха Виланда. Остался работать в университете, специализируясь в области биохимии.

От призыва в армию был освобожден по состоянию здоровья.

С 1942 году занимался преподавательской деятельностью. В 1947 году становится доцентом, а в 1953 году — профессором биохимии Мюнхенского университета.

В 1964 году, вместе с Конрадом Блохом, получает Нобелевскую премию по физиологии и медицине "за открытия, касающиеся механизмов и регуляции обмена холестерина и жирных кислот.

Иностранный член Национальной академии наук США (1962), Лондонского королевского общества (1975).

Награды 
В число наград входят
  (1955)
  Леопольдины (1961)
  (1963)
 Премия столетия (1964)
 Нобелевская премия по физиологии и медицине (1964)
 Pour le Mérite (1971)
 Австрийский почётный знак «За науку и искусство» (1972)

Примечания

Ссылки 
 Биография Феодора Линена на сайте Нобелевского комитета
 Нобелевская лекция Феодора Линена

Химики Германии
Биологи XX века
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Президенты Международного союза биохимии и молекулярной биологии
Президенты Общества немецких химиков
Почётные доктора Университета Майами